Syrebrist kan syfta på:

 Hypoxi – kroppens vävnader lider brist på syre.
 Syrgasbrist – frånvaro av syrgas vid biokemiska processer